Pribreschny () ist ein Ortsname in Kasachstan und Russland:
 in Kasachstan:
 Pribreschny (Ostkasachstan), städtische Siedlung in der Oblast Ostkasachstan

 in Russland:
 Pribreschny (Kaliningrad), Siedlung im Moskauer Rajon (Kaliningrad), Oblast Kaliningrad (Heyde-Waldburg, 1938–1946 Heidewaldburg im Landkreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Pribreschny (Samara), städtische Siedlung in der Oblast Samara